Кучешки зъб може да се отнася за:
 Кучешки зъб, вид зъб при бозайниците
 Кучешки зъб (цвете)
 Кучешки зъб (филм)